The Outer Limits, o Outer Limits, può riferirsi a:

Musica 
 The Outer Limits – album dei Voivod del 1993
 The Outer Limits – gruppo musicale inglese
 Outer Limits – gruppo musicale giapponese

Televisione 
 The Outer Limits – serie televisiva statunitense (1963-1965) 
 Oltre i limiti (The Outer Limits) – serie televisiva statunitense (1995-2002)